Jügert ist der Name eines Adelsgeschlechts:

 Jügert (Adelsgeschlecht)

Jügert ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Jügert (1618–1686), deutscher Jurist und fürstlich schleswig-holstein-gottorfscher Hof- und Kanzleirat
 Peter Jügert (1568–1639), deutscher Jurist und fürstlich schleswig-holstein-gottorfscher Geheimer Hof- und Konsistorialrat

Siehe auch:
 Jugert